Гримме: 
 фамилия
 Гримме, Хуберт (1864—1942) — немецкий востоковед.
 Гримме, Адольф (1889—1963) — антифашист, член немецкого движения Сопротивления во время Второй мировой войны

 топоним
 Гримме (Флеминг) — коммуна в Германии